Disney pode se referir a:

Pessoas 
 Walt Disney - cineasta, produtor de desenhos animados e animador estadunidense

Empresas 
 The Walt Disney Company - empresa de mídia e entretenimento, fundada por Walt Disney;
 Disney Pixar - estúdio de animação gráfica;

Geografia 
 Disney (Oklahoma) - cidade
 Disneylândia - parque temático em Los Angeles
 Walt Disney World Resort - parque temático em Orlando 
 Disneyland Resort Paris - parque temático em Paris, também chamado de EuroDisney
 Tokyo Disney Resort - parque temático no Japão
 4017 Disneya - um asteroide

Rádio 
 Rádio Disney - rádio baseada no Texas